Three Rivers kan syfta på:

 Three Rivers (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2009

Geografi

Haiti 

 Three Rivers (vattendrag), Nord-Ouest, Arrondissement de Port-de-Paix,

Kanada 
 Äldre engelskt namn på floden Trois-Rivières

Storbritannien 

 Three Rivers (distrikt), England, Hertfordshire,

USA 

 Three Rivers (vik), Alabama, Baldwin County, 
 Three Rivers, Texas, Live Oak County, 
 Three Rivers, Michigan, ort, Saint Joseph County, 
 Three Rivers, Massachusetts, Hampden County, 
 Three Rivers (vattendrag i USA, New Mexico), Otero County, 
 Three Rivers, Kalifornien, Tulare County, 
 Three Rivers, Oregon, Deschutes County, 
 Three Rivers (vattendrag i USA, Oregon, Yamhill County), 

Robotskapade USAförgreningar
Tretal